SWC steht für:
 Solar Wind Composition Experiment
 Simon Wiesenthal Center
 Speedway World Cup, siehe Speedway-Team-Weltmeisterschaft
 Significant Weather Chart, spezielle Luftfahrt-Wetterkarten

swc steht für:
 Kongo-Swahili (ISO-639-3-Code), Varietät der afrikanischen Lingua franca Swahili (Sprache)

SWC